Jorge Loring ist der Name folgender Personen:

* Jorge Loring Martinez (1889–1936), spanischer Ingenieur und Unternehmensgründer 
 Jorge Loring Miró (1921–2013), spanischer Ordensgeistlicher und Autor 
 Jorge Loring y Oyarzábal (Marqués de Casa Loring; 1822–1901), spanischer Adliger, Geschäftsmann und Politiker